О́тто Ку́нце (; 1843—1907) — немецкий ботаник и путешественник, известный своими попытками в корне реформировать ботаническую таксономию.

Краткая биография 
По первому образованию Отто Кунце был аптекарем.

В 1863—1866 годах он работал в области коммерции в Берлине, путешествовал по Центральной Европе и Италии. В 1868—1873 гг. был владельцем фабрики по производству эфирных масел. В 1874—1876 годах путешествовал по свету, побывал на Карибских островах, в США, Японии, в Китае, Юго-Восточной Азии, на Аравийском полуострове и в Египте. Дневник путешествий был опубликован в 1881 году под названием «Around the World» («Вокруг света»).

С 1876 по 1878 год изучал естественные науки в Берлине и Лейпциге, докторскую диссертацию защитил в Фрайбурге — это была монография о роде .

В 1886 году Кунце посетил российскую Переднюю Азию, а 1887—1888 годы провёл на Канарских островах. Результаты обоих путешествий стали частью его главной работы — трёхтомного труда Revisio Generum Plantarum, опубликованного в 1891 году и основанного на анализе собранной им во время путешествий ботанической коллекции. Эта работа вызвала шок и непонимание в научном мире, поскольку Кунце в ней полностью изменил существовавшую ботаническую таксономию.

В начале 1890-х он уехал в Южную Америку и был почти во всех странах этого региона. В 1894 году он путешествовал по Южной Африке, в том числе посетил немецкие колонии.

В 1904 году он посетил Австралию, Новую Зеландию, Цейлон, Самоа, Гавайи и США.

В 1905 году на Втором международном ботаническом конгрессе в Вене его революционные идеи в области ботанической номенклатуры снова не нашли понимания среди учёных.

В честь Отто Кунце названы многие ботанические таксоны.

В работах Кунце было описано более пятисот родов растений и огромное количество видов, вероятно, несколько десятков тысяч.

Научные работы 
 Taschen-Flora von Leipzig. — Leipzig, 1867.
 Rubus-Reform deutscher Brombeeren. — 1867.
 Cinchona. — Haessel, 1878.
 Um die Erde. — Leipzig, 1881.
 Plantae orientale-rossica. — 1887.
 Revisio generum plantarum. — Leipzig, A. Felix (в трёх частях ч.1 — 1891, ч.2 — 1891, ч.3 — 1893.)
 Geogenetische Beiträge. — Druck von Gressner & Schramm, 1895.
 Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno MDCCXXXVII: 1902.

Примечания

Литература 
 Zanoni T.A. Otto Kuntze botanist. Biography, bibliography, and travels. // Brittonia. 1980. 32, 551—571. — Отто Кунце, ботаник. Жизнеописание, библиография, путешествия.

Ссылки 
 Кунце, Отто: биография на сайте «Rare Books from the MBG Library»

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии